

Sigle 
 World Boxing Union – organizzazione internazionale di pugilato professionistico
 What 'bout you? - usato come abbreviazione nell'inglese

Codici 
 WBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boulder (Colorado) (Stati Uniti)